Abmusterung steht für:

 Abmusterung (Seemannsgesetz), Beendigung eines Dienstverhältnisses bei Seeleuten
 Abmusterung (Druckindustrie), Vergleich eines Druckprodukts mit seiner Druckvorlage
 Abmusterung (Textilindustrie), Vergleich eines Probematerials mit seiner Designvorlage, z. B. bei Garnen